Khasraj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khasraj-e Mezbān, ort, Khuzestan, 
 Khasraj-e Khalaf, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar